Arany patak (deutsch Goldbach) ist der name folgender Fließgewässer in Ungarn: 

 Arany-patak (Güns), rechter Zufluss der Güns (Fluss) in Szombathely, Komitat Vas, Ungarn 
 Arany-patak, rechter Zufluss der Ikva im Burgenland und in Ungarn, siehe Goldbach (Ikva)

Siehe auch:
 Goldbach